een stad in Griekenland, zie Megalopolis (Griekenland)
 Latijnse naam voor Mecklenburg in Duitsland
 een zeer groot gebied dat sterk verstedelijkt is, zie Megalopool (geografie)